Киселиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Киселиха — деревня в Сунском районе Кировской области.
 Киселиха — охотничья база в тайге в Шушенском районе Красноярского края на реке Кантегир, недалеко от границ с Хакасией и Тывой.
 Киселиха — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Киселиха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Киселиха — деревня в Ромодановском районе Мордовии.
 Киселиха — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Киселиха — посёлок станции в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Киселиха — станция Горьковской железной дороги.
 Киселиха — деревня в Перевозском районе Нижегородской области.
 Киселиха — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Киселиха — река в Московской области, приток Вели.

Украина 
 Киселиха — село в Шишацком районе Полтавской области.